Der CAC Small (früher CAC Small 90) ist ein Aktienindex der Pariser Börse. Der Index umfasst diejenigen Nebenwerte (small caps), die nicht bereits im französischen Leitindex CAC 40, dem nächstgrößeren CAC Next 20 beziehungsweise dem CAC Mid 60 enthalten sind. Die Aktien aller vier Indizes zusammen bilden sämtliche handelbaren Unternehmen des „Cotation Assistée en Continu (CAC)“ (fortlaufende Notierung) ab. Bis März 2011 enthielt der Index stets 90 gelistete Aktien. Seither ist er mit einer deutlich größeren Spannbreite an Aktien des Nebenwertemarktes ausgestattet, zumal auch der ehemalige „CAC Mid 100“ auf 60 Werte reduziert wurde.

Zusammensetzung 
Der CAC small setzt sich – alphabetisch sortiert – aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 27. Oktober 2018).

Siehe auch 
:Kategorie:Unternehmen im CAC Small

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite bei Euronext

Aktienindex
Wirtschaft (Frankreich)
CAC Small